Лазарек () — польская фамилия.

 Лазарек, Войцех (род. 1937) — польский футболист и тренер.
 Лазарек, Гжегож (1964—2018) — польский футболист, сын Войцеха Лазарека.